Кавај Ентони Леонард (; Лос Анђелес, Калифорнија, 29. јун 1991) амерички је кошаркаш. Игра на позицији крила, а тренутно наступа за Лос Анђелес клиперсе. Са Сан Антонио спарсима је освојио шампионски прстен НБА лиге 2014, а са Репторсима 2019. године. Проглашен је за МВП играча финалне серије 2014. и тиме постао други најмлађи кошаркаш коме је то пошло за руком (први је и даље Меџик Џонсон који је био годину дана млађи од Леонарда). У финалу 2019. поново је понео титулу најкориснијег играча.

Успеси

Клупски 
 Сан Антонио спарси:
 НБА (1): 2013/14.
 Торонто репторси:
 НБА (1): 2018/19.

Појединачни 
 Најкориснији играч НБА финала (2): 2013/14, 2018/19.
 Најкориснији играч НБА Ол-стар меча (1): 2020.
 НБА Ол-стар меч (5): 2016, 2017, 2019, 2020, 2021.
 Идеални тим НБА — прва постава (3): 2015/16, 2016/17, 2020/21.
 Идеални тим НБА — друга постава (2): 2018/19, 2019/20.
 Одбрамбени играч године НБА (2): 2014/15, 2015/16.
 Идеални одбрамбени тим НБА — прва постава (3): 2014/15, 2015/16, 2016/17.
 Идеални одбрамбени тим НБА — друга постава (4): 2013/14, 2018/19, 2019/20, 2019/20., 2020/21.
 Идеални тим новајлија НБА — прва постава: 2011/12.

НБА статистика

Регуларни део сезоне 
{| class="wikitable"
! Година !! Клуб
! Одиг. ута. !! Ута. поч. !! Мин. !! 2P% !! 3P% !! Сл. бац.% !! Скок.!! Асист.!! Укр. лоп.!! Блок. !! Поена
|-
| align="left" | 2011/12.
| align="left" | Сан Антонио Спарси
| 64 || 39 || 24,0 || 49,3 || 37,6 || 77,3 || 5,1 || 1,1 || 1,3 || 0,4 || 7,9
|-
| align="left" | 2012/13.
| align="left" | Сан Антонио Спарси
| 58 || 56 || 31,2 || 49,4 || 37,4 || 82,5 || 6,0 || 1,6 || 1,7 || 0,6 || 11,9
|-
| align="left" style="background:#afe6ba" | 2013/14.
| align="left" | Сан Антонио Спарси
| 66 || 65 || 29,1 || 52,2 || 37,9 || 80,2 || 6,2 || 2,0 || 1,7 || 0,8 || 12,8
|-
| align="left" | 2014/15.
| align="left" | Сан Антонио Спарси
| 64 || 64 || 31,8 || 47,9 || 34,9 || 80,2 || 7,2 || 2,5 || 2,3 || 0,8 || 16,5
|-
| align="left" | 2015/16.
| align="left" | Сан Антонио Спарси
| 72 || 72 || 33,1 || 50,6 || 44,3 || 87,4 || 6,8 || 2,6 || 1,8 || 1,0 || 21,2
|-
| align="left" | 2016/17.
| align="left" | Сан Антонио Спарси
| 74 || 74 || 33,4 || 48,5 || 38,1 || 88,0 || 5,8 || 3,5 || 1,8 || 0,7 || 25,5
|-
| align="center" colspan="2" | Каријера
| align="left" | 398 || 371 || 30,5 || 49,5 || 38,8 || 84,7 || 6,2 || 2,3 || 1,8 || 0,7 || 16,4
|-
| align="center" colspan="2" | Ол-стар
| align="left" | 2 || 2||20,2||52,6||12,5||0,0||4,0||2,5||1,5||0,0||10,5

Плеј-оф 

{| class="wikitable"
! Година !! Клуб
! Одиг. ута. !! Ута. поч. !! Мин. !! 2P% !! 3P% !! Сл. бац.% !! Скок.!! Асист.!! Укр. лоп.!! Блок. !! Поена
|-
| align="left" | 2012.
| align="left" | Сан Антонио Спарси
|14||14||27,1||50,0||45,0||81,3||5,9||0,6||1,2||0,4||8,6
|-
| align="left" | 2013.
| align="left" | Сан Антонио Спарси
|21||21||36,9||54,5||39,0||63,3||9,0||1,0||1,8||0,5||13,5
|-
| align="left" style="background:#afe6ba" | 2014.
| align="left" | Сан Антонио Спарси
| 23||23||32,0||51,0||41,9||73,6||6,7||1,7||1,7||0,6||14,3
|-
| align="left" | 2015.
| align="left" | Сан Антонио Спарси
| 7||7||35,7||47,7||42,3||77,1||7,4||2,6||1,1||0,6||20,3

|-
| align="left" | 2016.
| align="left" | Сан Антонио Спарси
| 10||10||33,9||50,0||43,6||82,4||6,3||	2,8||2,6||1,4||22,5
|-
| align="left" | 2017.
| align="left" | Сан Антонио Спарси
| 12||12||35,8||52,5||45,5||93,1||7,8||4,6||1,7||0,5||27,7
|-
| align="center" colspan="2" | Каријера
| align="left" | 87||87||33,4||51,4||42,7||80,3||7,3||1,9||1,7||0,6||16,5

Легенда 
  Сезона у којој је био шампион
 (Б) Највећи успех

Спољашње везе 
 О Леонард

Рођени 1991.
Људи из Лос Анђелеса
Амерички кошаркаши
Ниска крила
Кошаркаши Лос Анђелес клиперса
Кошаркаши Сан Антонио спарса
Кошаркаши Торонто репторса
Пикови Индијана пејсерса на НБА драфту
Учесници НБА ол-стар утакмице